Села:
 Кутянка  — Рівненська область, Рівненський район
 Кутянка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
Річка:
 Кутянка — річка в Україні, ліва притока Вілії